Francis Drake (1540–1596) – angielski korsarz
 Francis Drake (1573–1634) – angielski parlamentarzysta
 Francis Drake (1588–1637) – angielski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Plympton Erle, 1. baronet Drake of Buckland
 Francis Drake (1617–1662) – angielski arystokrata i polityk, 2. baronet Drake of Buckland, parlamentarzysta z Bere Alston
 Francis Drake – angielski polityk, parlamentarzysta z Surrey (1654–1659)
 Francis Drake (1642–1718 lub 1647–1717) – angielski arystokrata i polityk, 3. baronet Drake of Buckland, parlamentarzysta z Tavistock i Bere Alston
 Francis Drake (1694–1740) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. baronet Drake of Buckland, parlamentarzysta z Tavistock i Bere Alston
 Francis Drake (1723–1794) – brytyjski arystokrata i polityk, 5. baronet Drake of Buckland, parlamentarzysta z Bere Alston
 Francis William Drake (1724–1788) – brytyjski wojskowy i polityk, parlamentarzysta z Bere Alston